Europamästerskapen i skidskytte hade premiär 1994 och hålls varje år, oftast i februari.

År

Externa länkar